Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du  au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Carter Reitano.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Carter Reitano et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1960
Melbourne
Tennis en Australie en 1960
Sport en juin 1960